Le championnat d'Algérie de football 2003-2004 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

La JS Kabylie remporte son douzième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison 
Le championnat débute le  et se termine le . Le MC Alger et l'US Chaouia sont les clubs promus de  en début de saison.

La JS Kabylie remporte le championnat et se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2005. L'USM Alger, vice-champion et vainqueur de la Coupe d'Algérie se qualifie également pour cette compétition.
Le NA Hussein Dey, l'ES Sétif et le MC Alger, respectivement ,  et , se qualifient pour la Ligue des champions arabes de football 2004-2005. Le MC Oran, demi-finaliste de la Coupe d'Algérie et sixième du championnat, se qualifie pour la Coupe de la confédération 2005.

Le CA Batna, le RC Kouba et la JSM Béjaïa sont relégués en Division 2.

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Calendrier

Résultats

Meilleurs buteurs 
Meilleurs buteurs de championnat :

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 2003-2004
 Championnat d'Algérie de football D2 2003-2004
 Championnat d'Algérie de football D3 2003-2004

Championnat d'Algérie de football
Football en 2003
Football en 2004